Памятник героям Пиренейской войны:
 Памятник героям Пиренейской войны — памятник в Порто
  — памятник в Лиссабоне